

Miasta
 Leonardo – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth

Osoby
 Leonardo da Vinci – włoski malarz, rzeźbiarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, geolog.
 Leonardo DiCaprio – amerykański aktor
 Leonardo Leo – włoski kompozytor epoki baroku
 Leonardo Nascimento de Araújo – piłkarz brazylijski (ur. 1969)
 Leonardo Santiago – piłkarz brazylijski (ur. 1983)
 Leonardo Vinci – włoski kompozytor epoki baroku

Inne 
 Leonardo S.p.A. – przedsiębiorstwo działające w branży zbrojeniowej i kosmonautycznej
 Leonardo – serial tv BBC
 Leonardo – belgijski komiks
 MPLM Leonardo – nazwa jednego z Wielofunkcyjnych Modułów Logistycznych, używanych do zaopatrzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.